Ezen az oldalon a Tru Calling amerikai sorozat epizódjai találhatók.

1. évad

2. évad

További információk
Tru Calling a TV.Com oldalain 
A Tru Calling IMDb oldala

Trucalling
Epizodok